Кальве́ра имеет следующие значения:

 Кальвера — название коммуны в Италии.
 Кальвера или Калвера — имя одного из главных персонажей фильма «Великолепная семёрка».
 Калвера или Кальвера — неформальное название нейтронной звезды 1RXS J141256.0+792204.